Bath — cidade da Inglaterra, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987

Estados Unidos 
 Berkeley Springs — cidade da Virgínia Ocidental chamada Bath no passado
 Bath (Carolina do Norte) — cidade
 Bath (Illinois) — aldeia
 Bath (Maine) — cidade
 Bath (Pensilvânia) — distrito

Clubes desportivos 
Bath City Football Club — da cidade inglesa
Bath Rugby Football Club — da cidade inglesa 
Bath Estate Football Club — de Dominica

Desambiguações de topônimos